Impy est un nom propre qui se réfère à plusieurs personnages distincts :

 Impy , grand prêtre de Ptah sous les règnes de Amenemhat III et Amenemhat IV, sous la XIIe dynastie égyptienne.
 Impy le dinosaure, héros d'un film d'animation franco-allemand de 2008.
 L'Homme Impossible, un personnage de l'univers Marvel.

Homonymie